Fabritius è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Famiglia Fabritius – famiglia di artisti olandesi:
 Carel Fabritius – pittore del XVII secolo
 Barent Fabritius – pittore del XVII secolo, fratello di Carel
 Johannes Fabritius – pittore del XVII secolo, fratello di Carel